Pokrovka kan syfta på:

Geografi

Azerbajdzjan 

 Pokrovskoye (ort i Azerbajdzjan), Sabirabad,

Kirgizistan 

 Pokrovka (distriktshuvudort), Ysyk-Köl,